Абиерто Мехикано Телсел 2011 е 18-ото издание на Абиерто Мехикано Телсел. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Акапулко, Мексико от 21 до 26 февруари. Винъс Уилямс трябва да защитава титлата си, но не се включва в схемата. Поставената под номер 7 Жисела Дулко побеждава на финала Аранча Пара Сантонха с 2:0 сета. При двойките победителки от Абиерто Мехикано Телсел 2010 са Полона Херцог и Барбора Захлавова-Стрицова, но чехкинята отказва участие. Херцог образува двойка с Петра Мартич, като двете са елиминирани на четвъртфиналите. Шампионки стават непоставените Мария Коритцева и Йоана Ралука Олару, които в спор за трофея надиграват Домингес Лино / Пара Сантонха – 3 – 6, 6 – 1, [10 – 4].

Поставени тенисистки 
  Юлия Гьоргес (осминафинал)
  Полона Херцог (1 кръг)
  Грета Арн (четвъртфинал)
  Жисела Дулко (шампионка)
  Симона Халеп (1 кръг)
  Аранча Пара Сантонха (финал)
  Карла Суарес Наваро (четвъртфинал, отказва се)
  Олга Говорцова (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Джил Крейбъс /  Едина Галовиц-Хол (осминафинал)
  Полона Херцог /  Петра Мартич (четвъртфинал)
  Анна-Лена Грьонефелд /  Ипек Шеноолу (четвъртфинал)
  Елени Данилиду /  Ясмин Вьор (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2011
Абиерто Мехикано Телсел